Щ:

 Щ — буква кириллицы.
 Щ — микрорайон Академгородка в городе Новосибирске.
 Щ — российский паровоз.
 Щ («Щука») — тип советских подводных лодок.